Lucinoma aequizonatum är en musselart som först beskrevs av Robert Edwards Carter Stearns 1890.  Lucinoma aequizonatum ingår i släktet Lucinoma och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
aequizonatum